Burks ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Burks (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Arthur J. Burks (1898–1974), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Arthur W. Burks (1915–2008), US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Eric Burks (* 1972), US-amerikanisch-britischer Basketballspieler
 Michael Burks (1957–2012), US-amerikanischer Bluesgitarrist
 Quanesha Burks (* 1995), US-amerikanische Weitspringerin
 Richard Voyles Burks (1913–1997), US-amerikanischer Osteuropahistoriker
 Rick Burks (1960–1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Burks (1909–1968), US-amerikanischer Kameramann
 Treylon Burks (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Burks House, in Merryville, Louisiana, ID-Nr. 87001512
 Burks Service Station, in Malvern, Arkansas, ID-Nr. 00000630
 Burks-Guy-Hagen House, in Bedford, Virginia, ID-Nr. 85003201
 Burks' Distillery, in Loretto, Kentucky, ID-Nr. 74000893

Siehe auch:
 Kap Burks, Felsenkap an der Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands
 Burkes
 Burk (Begriffsklärung)